Macias oder Macías ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Macías (* 1969), mexikanischer Fußballspieler
 Atanasios Christos Macias (* 1968), als Ata (DJ) bekannter deutscher Techno-DJ und -Produzent sowie Label-Betreiber
 Aurelio García Macías (* 1965), spanischer Geistlicher, Kurienbischof der römisch-katholischen Kirche

 Claudia Macías (* 1992), mexikanische Handballspielerin
 Daniela Macías (* 1997), peruanische Badmintonspielerin
 Emilio Macias (1933–2010), philippinischer Politiker
 Enrico Macias (* 1938), französischer Chansonnier
 Francisco Macías Nguema (1924–1979), äquatorialguineischer Präsident 1968–1979
 Isidoro Macías (* 1945), spanischer Franziskaner und Flüchtlingshelfer
 Johannes Macias (1585–1645), spanischer Dominikaner und Heiliger

 Luis Macías (* 1982), mexikanischer Radrennfahrer
 Manuel Tello Macías (1935–2010), mexikanischer Diplomat und Politiker
 Óscar Macías Romo (* 1981), mexikanischer Fußballschiedsrichter
 Pablo Macías Valenzuela (1891–1975), mexikanischer Politiker und Divisionsgeneral
 Raúl Macías (1934–2009), mexikanischer Boxer und Schauspieler
 Ray Macias (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tommy Macias (* 1993), schwedischer Judoka